A 758-as jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és Vereb, Szabadság tér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 758-as autóbusz Székesfehérvár és Vereb között közlekedik Dinnyés, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék és Pázmánd érintésével.

Megállóhelyei 

!colspan=3|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=3|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0
!rowspan=15|∫
|végállomás||38||39
!rowspan=15|∫
|align=left|
|-
|1||1||Székesfehérvár, Gáz utca||37||38
|align=left|
|-
|2||2||Székesfehérvár, Király sor||36||37
|align=left|
|-
|3||3||Székesfehérvár, Fiskális út ||35||36
|align=left|
|-
|4||4||Székesfehérvár, Zombori út ||34||35
|align=left|
|-
|5||5||Székesfehérvár, Lomnici utca||33||34
|align=left|
|-
|6||6||7 sz. főút, dinnyési elágazás||32||33
|align=left|
|-
|7||7||Dinnyés, seregélyesi elágazás||31||32
|align=left|
|-
|8||8||Dinnyés, posta||30||31
|align=left| (Dinnyés)
|-
|9||9||Agárd, horgásztanya bejárati út ||29||30
|align=left|
|-
|10||10||Agárd, Csutora Csárda||28||29
|align=left|
|-
|11||11||Agárd, strandfürdő, bejárati út||27||28
|align=left|
|-
|12||12||Agárd, Nádas Étterem ||26||27
|align=left| (Agárd)
|-
|13||13||Agárd, iskola||25||26
|align=left|
|-
|14||14||Agárd, Géza utca||24||25
|align=left|
|-
|15||15||0||Agárd, gyógyfürdővonalközi végállomás||23||24||14
|align=left|
|-
|16||16||1||Gárdony, Iskola utca||22||23||∫
|align=left|
|-
|17||17||2||Gárdony, rendőrség||21||22||∫
|align=left|
|-
|18||18||3||Gárdony, ALDI ||20||21||13
|align=left|
|-
|19||19||4||Gárdony, vasútállomás||19||20||12
|align=left|
|-
|20||20||5||Gárdony, Kisfaludi utca||18||19||11
|align=left|
|-
|21||21||6||Gárdony, Depó Áruház||17||18||10
|align=left|
|-
|22||22||7||Velence, Cápa Vendéglő||16||17||9
|align=left| (Velencefürdő)
|-
|23||23||8||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet||15||16||8
|align=left|
|-
|∫||∫||9||Velence, Liget iskola ||∫||∫||7
|align=left|
|-
|24||24||10||Velence, Lidó||14||15||6
|align=left|
|-
|25||25||11||Velence, vasúti aluljáró ||13||14||5
|align=left|
|-
|26||26||12||Velence, vasúti megállóhely||12||13||4
|align=left|
|-
|∫||27||13||Kápolnásnyék, Gárdonyi úti iskola||∫||12||3
|align=left|
|-
|27||28||14||Kápolnásnyék, posta||11||11||2
|align=left|
|-
|28||29||15||Kápolnásnyék, Erzsébet utca||10||10||1
|align=left|
|-
|29||30||16||Kápolnásnyék, vasútállomásvonalközi végállomás||9||9||0
|align=left|
|-
|30||31||17||Kápolnásnyék, Erzsébet utca||8||8
!rowspan=9|∫
|align=left|
|-
|31||32||18||Kápolnásnyék, posta||7||7
|align=left|
|-
|32||33||19||Pázmánd, Csekés, bejárati út ||6||6
|align=left|
|-
|33||34||20||Pázmánd, szőlőhegy||5||5
|align=left|
|-
|34||35||21||Pázmánd, újtelep||4||4
|align=left|
|-
|35||36||22||Pázmánd, posta||3||3
|align=left|
|-
|36||37||23||Pázmánd, Zalka Máté utca||2||2
|align=left|
|-
|37||38||24||Vereb, Fő utca||1||1
|align=left|
|-
|38||39||25||Vereb, Szabadság térvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai